

Persone
Christen Press (1988) – calciatrice statunitense
Irina Press (1939-2004) – atleta sovietica
Karen Press (1956) – poetessa sudafricana
Natalie Press (1980) – attrice britannica
Tamara Press (1937-2021) – discobola e pesista sovietica, sorella di Irina
William J. Press (...–...) – lottatore britannico

Musica 
 Press – singolo di Paul McCartney del 1986
 Press – singolo di Cardi B del 2019